Le Castellet (Alpi dell'Alta Provenza)  – comune francese
Le Castellet (Varo)  – comune francese
Castellet (Vaucluse)  – comune francese